Лада — у слов'янській міфології — богиня-покровителька жінок, дітей, любові, жіночих справ, врожаю, родючості
 Лада — жіноче ім'я
 Лада — родовий герб
 «Лада» — назва родини автомобілів виробництва Волзького автомобільного заводу (Росія)
 «Лада» — перший український часопис для жінок, виходив у Львові в червні-вересні 1853 року

 Лада — село, Ічалківський район, Мордовія, Росія
 Лада — село, Пряшівський округ, Пряшівський край, Словаччина
 Лада — річка в західній частині Польщі, притока Танви

Див. також 
 Верхня Ладка
 Ляда